Добко Тарас Дмитрович (*1971) — український філософ, перший проректор Українського католицького університету.
 Добко Тетяна Василівна (*1959) — українська поетеса, бібліографознавиця, бібліотекознавиця.